El término Fundación Ideas puede referirse a:

 Fundación Ideas para el Progreso, think tank español asociado con el PSOE.
 Fundación Ideas, organización venezolana sin ánimo de lucro fundada en el año 2004.